Bruce může být:

 Bruce (jméno), anglické mužské křestní jméno a příjmení

příjmení
 David Bruce, skotský lékař
 Jack Bruce, rockový hudebník
 Jacob Bruce, ruský generál-polní maršál (rusky Jakov Vilimovič Brjus)
 James Bruce, skotský cestovatel a přírodovědec
 Marjorie Bruce, skotská šlechtična
 Steve Bruce, anglický fotbalista a fotbalový trenér

sídlo
 Bruce (Mississippi), USA
 Bruce (South Dakota), USA
 Bruce (Wisconsin), USA
 Bruce County, Kanada